

U elektronici i računalima 
 M2 (procesor), procesor korporacije Cyrix

U vojnom oružju i opremi 
 .30-06 Springfield, M2 Ball, vrsta .30-06 Springfield streljiva
 M2 Bradley, oklopljeno borbeno vozilo
 Browning M2, teška .50-kalibarska strojnica
 M1 (karabin), skroz automatska verzija M1 karabina
 M2 (bacač plamena), bacač plamena
 M2 HTC, oklopljeno izvidničko vozilo iz II. svjetskog rata
 M101 (haubica) ili M2 haubica (vojna oznaka za M 101 korištena tijekom II. svjetskog rata)
 M2 Hyde, američka kratka strojnica s visokom brzinom paljbe
 M2 Light Tank, tenk
 M2 Medium Tank
 M2 (mina)
 M2 (minobacač)
 M2 (tronožac), postolje za strojnice

U znanosti 
 M2 (protein)
 Messier 2, skraćeno M2, kuglasti skup u zviježđu Vodenjaka
 M2, vrsta brzoreznog čelika

Mediji 
 M2 (TV kanal), TV kanal